Bass-Bariton steht für:

 Bass-Bariton, fehlerhafte Schreibweise für Bassbariton, Stimmlage zwischen Bass und Bariton
 Bass-Bariton, Sänger, der die Stimmlagen Bass (Stimmlage) und Bariton beherrscht